Primavera Europea puede referirse a:

 Primavera Europea, coalición política española formada de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014.
 Primavera Europea, plataforma política europea transnacional formada de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.